Bianco kan syfta på:

 Bianco (bilmärke) – ett brasiliansk bilmärke
 Bianco Footwear – en dnask skokjedja

Geografi

Kanada 

 Bianco Lake – ern sjö i Ontario

Italien 

 Bianco, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 

Robotskapade Italienförgreningar